Братковцы — название населённых пунктов.

Украина 
 Братковцы — село в Ивано-Франковской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.
 Братковцы — село в Стрыйской городской общине Стрыйского района Львовской области.